Дмитрий Александрович Жеребенков () — советский и российский хоккеист, защитник. Тренер

Бо́льшую часть карьеры провёл в клубе «Ижорец» в сезонах 1988/89 — 1991/92, 1993/94 — 1994/95, 1996/97 — 1997/98. В сезоне 1992/93 сыграл 26 матчей за СКА. Сезон 1995/96 отыграл за шведский клуб . В сезоне 1998/99 выступал за финский . Играл за российские клубы «Липецк» (1999/2000 — 2000/01, «Спартак» СПб (2000/01), «Энергия» Кемерово (2001/02), белорусские клубы «Гомель» (2001/02 — 2002/03), «Витебск» (2002/03).

Тренер ХК «Форвард» Василеостровского района Санкт-Петербурга.

Примечания

Ссылки 
 https://forchecking.ru/player.php?id=4364

Хоккеисты СССР
Хоккеисты России
Игроки ХК «Ижорец»
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки ХК «СКА-1946»
Игроки ХК «Мальмбергет»
Игроки ХК ЙоКП
Игроки ХК «Липецк»
Игроки ХК «Спартак» Санкт-Петербург
Игроки ХК «Энергия» Кемерово
Игроки ХК «Гомель»
Игроки ХК «Витебск»